Кака́лов:

 Какалов, Георгий (род. 1984) — болгарский футболист.
 Иванов, Георгий Иванов (урожд. Какалов, род. 1940) — первый болгарский космонавт.